Füzér, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 karakterfüzér az informatikában
 füzérvirágzat a botanikában
 Füzér, keresztnév